РКС (Робітничий спортивний клуб, ) — назва низки спортивних клубів у Польщі та інших країнах.

 РКС «Гарбарня» (Краків)
 РКС (Львів)
 РКС (Радомсько)
 РКС (Валвейк)